Sevel (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland
 Sevel (parochie), de parochie van bovengenoemde plaats
 Société Européenne de Véhicules Légers, een dochteronderneming van autofabrikant Stellantis